

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Springdale – città della Contea di Washington, Arkansas
 Springdale – census-designated place della Contea di Lancaster, Carolina del Sud
 Springdale – città della Contea di Lexington, Carolina del Sud
 Springdale – census-designated place della Contea di Prince George, Maryland
 Springdale – township della Contea di Manistee, Michigan
 Springdale – census-designated place della Contea di Park, Montana
 Springdale – census-designated place della Contea di Camden, New Jersey
 Springdale – città della Contea di Hamilton, Ohio
 Springdale – borough della Contea di Allegheny, Pennsylvania
 Springdale – township della Contea di Allegheny, Pennsylvania
 Springdale – città della Contea di Washington, Utah
 Springdale – città della Contea di Stevens, Washington
 Springdale – città della Contea di Dane, Wisconsin

Informatica 
 Springdale – nome in codice del chipset i865